J. David Stern (1886–1971) – amerykański wydawca
 Dawid Sztern, Dawid Stern (1910–2003) – izraelski polityk
 David Stern (1942–2020) – amerykański prawnik, komisarz NBA
 David M. Stern – amerykański scenarzysta